Edmond Tiersot (1822-1883), homme politique et médecin français ;
 Julien Tiersot (1857-1936), compositeur et ethnomusicologue français (fils du précédent).